Насираба́д (, ) — один из 30 округов пакистанской провинции Белуджистан.

География 
Площадь округа — 3 387 км². На севере граничит с округом Болан, на западе — с округом Джхал-Магси, на юге — с округом Джафарабад, на востоке — с округом Дера-Бугти.

Административно-территориальное деление 
Округ делится на четыре техсила: Баба-Кот, Чаттар, Дера-Мурад-Джамали и Тамбу.

Население 
По данным  переписи 1998 года, население округа составляло 245 894 человека, из которых мужчины составляли 52,63 %, женщины — соответственно 47,37 %. Уровень грамотности населения (от 10 лет и старше) составлял 12,7 %. Уровень урбанизации — 15,63 %.

Ссылки 
 NASIRABAD DISTRICT AT A GLANCE 
 District Development Profile 2011 

Округа пакистанского Белуджистана